Jamaat Ansar al-Sunnah, een voormalige islamitische gewapende groepering in Irak 
 Ahlu Sunnah Wa-Jama, een jihadistische groepering in Mozambique